They Came from the Shadows è il quarto album in studio del gruppo musicale statunitense Teenage Bottlerocket, pubblicato nel 2009.

Tracce
Skate or Die
Don’t Want to Go
Bigger than KISS
Do What?
Not OK
Forbidden Planet
Call in Sick
Fatso Goes Nutzoid
Without You
Tonguebiter
Be with You
The Jerk
They Came from the Shadows
Todayo

Formazione
Ray Carlisle – chitarra, voce
Kody Templeman – chitarra, voce
Miguel Chen – basso
Brandon Carlisle – batteria

Collegamenti esterni